Hașdeu este o stație planificată de pe magistralele M4 și M5, ce urmează a fi construită în București.

Note 

Stații ale liniei 4 de metrou din București
Stații ale liniei 5 de metrou din București
Sector 5